NYK stht für:
 Nippon Yūsen, japanisches Reederei-Unternehmen
 North Yorkshire, englische Grafschaft, Chapman-Code

Abkürzung